Plaats in Indonesië
 Lainnya (Tlanakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Lainnya (Lombok Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara